Golden — третий студийный альбом американского певца Ромео Сантоса, выпущенный 21 июля 2017 года Sony Music Latin. В альбоме шесть успешных синглов: «Heroe Favorito», «Imitadora», «Bella y Sensual», «Sobredosis», «Carmin» и «Centavito». Альбом включает в себя выступления гостей: Swizz Beatz, Хуан Луис Герра, Осуна, Ники Джем, Дэдди Янки, Хулио Иглесиас и Джесси Рейес. В нём также представлены произведения самого Ромео Сантоса, Аллена Риттера, Boi-1da, Фрэнка Дьюкса, Илланжело, Иллминда, Matetraxx, Swizz Beatz, Tainy, Vinylz и других.

Поддержка и тур 
В поддержку альбома Ромео Сантос отправился в коммерчески успешное мировое концертное турне под названием Golden Tour. Тур начался в Большом театре в Фоксвудсе в Конетикуте 13 февраля 2018 года и завершился в Колизео Хосе Мигеле Агрелоте, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 9 февраля 2019 года.

Список композиций 
Основан на данных лейбла Sony Music Latin.

Чарты

Еженедельные чарты

Чарты на конец года

Сертификация

Примечания 

Альбомы 2017 года
Альбомы США
Альбомы Sony Music Latin
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом